„Never Gonna Give You Up” – singel Ricka Astleya z 1987 roku
 „Never Gonna Give You Up” – singel Mai Kuraki z 2000 roku

Zobacz też 
 „Never, Never Gonna Give Ya Up” – singel Barry’ego White’a z 1973 roku
 „Ain't Never Gonna Give You Up” – singel Pauli Abdul z 1996 roku